Henkels ist

der Familienname folgender Personen:
 Kurt Henkels (1910–1986), deutscher Musiker und Bandleader
 Paul Henkels (1892–1973), deutscher Veterinärmediziner
 Walter Henkels (1906–1987), deutscher Journalist und Buchautor

ein Ortsname:
 Henkels (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Henckels